Amerikai Egyesült Államok
Davenport (Észak-Dakota)
Davenport (Florida)
Davenport (Iowa)
Davenport (Kalifornia)
Davenport (Nebraska)
Davenport (New York)
Davenport (Oklahoma)
Davenport (Texas)
Davenport (Virginia)
Davenport (Washington)